Натуральне число 221
 221 рік до нашої ери
 221 рік нашої ери